Eloi – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Eligio
Eloi – personaggi del romanzo di Herbert George Wells La macchina del tempo
Francisco Chagas Eloia detto Elói (1955) – ex calciatore brasiliano